Такелажні роботи — роботи, пов'язані з виготовленням, ремонтом, випробуванням і установленням такелажу на споруджуваних і ремонтованих суднах.
 Такелажні роботи — комплекс заходів, спрямованих на підняття різноманітних вантажів з метою їх навантаження або вивантаження.